Molekulska formula -{C20H27N3O6}- se može odnositi na:
 Imidapril
 Febarbamat